North End (z anglického „severní konec“) může označovat:
 North End (stanice metra v Londýně) (také Bull and Bush) – nikdy nedokončená podzemní stanice
 North End (Boston) – čtvrť v Bostonu
 Glossop North End AFC – anglický fotbalový klub
 Preston North End FC – anglický fotbalový klub

Podobné názvy 
 Northrend